Beaulieu se poate referi la:

Localități

Belgia 
 , cătun în Valonia

Franța 
 Beaulieu, localitate în departamentul Ardèche
 Beaulieu, localitate în departamentul Cantal
 Beaulieu, localitate în departamentul Côte-d'Or
 Beaulieu, localitate în departamentul Hérault
 Beaulieu, localitate în departamentul Indre
 Beaulieu, localitate în departamentul Isère
 Beaulieu, localitate în departamentul Haute-Loire
 Beaulieu, localitate în departamentul Nièvre
 Beaulieu, localitate în departamentul Orne
 Beaulieu, localitate în departamentul Puy-de-Dôme
 Beaulieu-en-Argonne, localitate în departamentul Meuse
 Beaulieu-les-Fontaines, localitate în departamentul Oise
 Beaulieu-lès-Loches, localitate în departamentul Indre-et-Loire
 Beaulieu-sous-la-Roche, localitate în departamentul Vendée
 Beaulieu-sous-Parthenay, localitate în departamentul Deux-Sèvres
 Beaulieu-sur-Dordogne, localitate în departamentul Corrèze
 Beaulieu-sur-Layon, localitate în departamentul Maine-et-Loire
 Beaulieu-sur-Loire, localitate în departamentul Loiret
 Beaulieu-sur-Mer, localitate în departamentul Alpes-Maritimes
 Beaulieu-sur-Oudon, localitate în departamentul Mayenne
 Beaulieu-sur-Sonnette, localitate în departamentul Charente
 Annesse-et-Beaulieu, localitate în departamentul Dordogne
 Ferrière-sur-Beaulieu, localitate în departamentul Indre-et-Loire
 Neuville-lez-Beaulieu, localitate în departamentul Ardennes
 Rejet-de-Beaulieu, localitate în departamentul Nord

Regatul Unit 
 , sat în Hampshire, Anglia

Râuri 
  din Hampshire, Regatul Unit
  din Québec, Canada

Oameni 
  (prenume necunoscut), scriitor francez din sec. al XVII-lea
  (1767-1826), om politic francez
  (1814-1894), om politic belgian
  (n. 1962), scriitor canadian
  (1589-1637), explorator francez
 , medic și romancier francez
  (sau Jean Vernet; d. 1427), militar francez
  (1754-1827), jurnalist francez
  (n. 1969), hocheist canadian
  (n. 1983), chitarist american al formației Trivium
  (n. 1955), hocheist canadian
  (n. 1926), medic și cercetător francez
  (cca. 1495-1552), poet și compozitor francez
  (1771-1872), conducător de trib din America de Nord, asistent de traducere
  (n. 1943), actor francez
 , biograf francez din sec. al XIII-lea
 , cântăreț și compozitor francez din sec. al XVI-lea
  (1819-1884), pictor francez
  (1823-1885), dramaturg francez
  (1651-1714), chirurg francez
  (n. 1944), om politic francez
  (1902-1976), om politic canadian
  (cca. 1760-1825), scriitoare franceză
 Jean-Pierre de Beaulieu (1725-1819), general belgian
  (1895-1965), compozitor canadien
  (1752-1807), avocat francez și ministru al finanțelor
  (n. 1952), scenarist canadian
  (1908-1985), inginer și antreprenor francez
  (1930-1998), om politic canadian. ministru al finanțelor și ministru al imigrării
  (n. 1959), om politic canadian, președinte al 
  (1941-1985), scriitor canadian
  (n. 1947), jucător și antrenor de fotbal
 , actor francez din sec. al XVII-lea
  (1913-2007), scriitor canadian
  (1798-1859), om politic francez
  (1871-1915), om politic francez
  (1928-2006), om politic francez
  (n. 1984), hocheist canadian
  (n. 1930), actor francez
  (n. 1963), actriță franceză
 Priscilla Beaulieu, soția lui Elvis Presley
 , om politic canadian
 , inginer și militar francez din sec. al XVII-lea
 , scriitor canadian
 , arheolog francez

Istorie 
 , semnat de Henric al III-lea al Franței la 6 mai 1576, care a pus capăt celui de-al cincilea război religios al Franței

Diverse 
 , stație de metro din Bruxelles, Belgia
 , companie franceză producătoare de camere de luat vederi
  din Nantes
  din Réunion
  din Lausanne, Elveția
 , model de automobil marcă Simca, lansat în 1958
  din California, SUA

Vezi și